Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
  de chars de combat
  du train

Homonymie d'unités militaires